Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 El Fumizuki, originalmente Silny, capturado a Rusia y activo desde 1905 hasta 1913.
 El Fumizuki, de la Clase Mutsuki, activo desde 1926 y hundido en 1944.